Volodia steht für:

 (1380) Volodia, ein Asteroiden des Hauptgürtels
 Volodia (Schiff), ein 5689 BRT Frachtschiff der Cunard Line (1915–1917)
Siehe auch:
Wolodja